Erer est l’un des 47 woredas de la région Somali et située dans la zone Sitti en Éthiopie.

Notes et références

Voir aussi 
 Shinile (zone)

Woreda dans la région Somali